Вележ — гора в Республіці Сербській.
 Вележ ― футбольний клуб з Боснії і Герцеговини, базується в місті Мостар.